Песнь Парок (нем. Gezang der Parzen) — кантатно-ораториальное произведение Иоганнеса Брамса.

История создания 

Произведение написано в 1883 году, первое исполнение состоялось в Вене 18 февраля 1883 года(дирижер Ганс Ганслик)

Литературный источник 

Литературным источником сочинения является «Песня парок» из драмы Гёте «Ифигения в Тавриде» на сюжет древнегреческого мифа. У поэта – это заключительный эпизод монолога Ифигении в IV действии: героиня вспоминает песню своей кормилицы. Композитор по-своему трактует текст. Если в драме это рассказ о проклятии Танталова рода, то Брамс проецирует его смысл на всё человечество.

Согласно форме пятичастного рондо текст делится следующим образом:

Рефрен 1
Богов всемогущих страшись, человек!
Державою вечной они завладели	
И властью играют по воле своей

Эпизод 1
Тот бойся их вдвое, кто ими возвышен!
На горных вершинах накрыты для пира столы золотые.
Но вспыхнут раздоры, - и сброшены гости
Постыдно, позорно, в полночные бездны,
И тщетно взывают из мрачной темницы к исчезнувшей правде
А боги пируют на празднике вечном
В заоблачных высях – с одной на другую они переходят.
К ним из ущелий клубится дыхание сраженных Титанов, - 
Как жертвенный ладан прозрачный и легкий.

Рефрен 2
Богов всемогущих страшись, человек!
Державою вечной они завладели	
И властью играют по воле своей

Эпизод 2
Властителей очи уже не сияют иным поколениям,
И прадеда облик, когда-то любимый,
Они избегают во внуке узнать.

Рефрен 3
Так пели три Парки.
Во тьме безотрадной отверженный старец внимал этим песням.
Подумав о внуках, главой он поник.

Композиционная структура произведения 

Композиционную структуру можно рассмотреть как пятичастное рондо со вступлением, однако, также присутствуют черты поэмности.

Состав исполнителей 

Оркестр парный, однако, низкий регистр усилен контрафаготом, тремя тромбонами и тубой, в шестиголосном хоре также усилены низкие голоса за счет Alt II,Bass II.

Примечания 

Произведения Иоганнеса Брамса
Музыкальные произведения 1883 года